Könen ist ein Stadtteil von Konz

Koenen oder Könen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Koenen (1837–1915), deutscher Paläontologe und Zoologe
 Anton Könen (1929–2020), deutscher Beamter und Historiker
 Bernard Koenen (1889–1964), deutscher Politiker
 Carl Koenen (1872–1959), deutscher Unternehmer
 Constantin Koenen (1854–1929), deutscher Archäologe
 Daniel Könen (* 1985), deutscher Rechtswissenschaftler
 Dirk Koenen (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Emmy Damerius-Koenen (1903–1987), deutsche Politikerin
 Erich Könen (* 1955), deutscher General
 Frieda Koenen (geb. Frieda Bockentien; 1890–1968), deutsche Politikerin (SPD/USPD/KPD/SED)

 Fritz Koenen (1895–1978), deutscher Zoologe und Maler
 Gerd Koenen (* 1944), deutscher Publizist und Historiker
 Heinrich Koenen (1910–1945), deutscher Ingenieur und Widerstandskämpfer
 Hermann Koenen (1922–1978), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Jakob Koenen (1907–1974), deutscher Politiker
 Johann Koenen (1727–1805), deutscher Jurist
 Joannes Henricus Maria Koenen (1893–1956), niederländischer Neurologe
 Johann Friedrich von Koenen (1767–1810), deutscher Verwaltungsjurist
 Ludwig Koenen (* 1931), US-amerikanischer Klassischer Philologe und Papyrologe
 Karl Koenen (1897–1974), deutscher Verleger
 Klaus Koenen (* 1956), deutscher Theologe
 Mathias Koenen (1849–1924), deutscher Bauingenieur
 Theo Koenen (1890–1964), deutscher Fußballspieler
 Ulrike Koenen (* 1954), deutsche Kunsthistorikerin
 Viktor Koenen (Deckname Stafford; 1920–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Wilhelm Koenen (1886–1963), deutscher Politiker
 Willy Könen (1908–1980), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Koenen-Schneeglöckchen
 Koenen-Tumor, auch periunguales Fibrom oder subunguales Fibrom
 Coenen
 Kuhnen
 Kunen